Oakville pode referir-se a:

Localidades

 Oakville, cidade localizada na província canadense de Ontário
 Oakville, cidade localizada no Estado americano de Washington
 Oakville, cidade localizada no Estado americano de Iowa
 Oakville, cidade localizada no Estado americano de Missouri
 Oakville, cidade localizada no Estado americano de Connecticut

Desambiguação